

Patronymie 
 Marguerite Arosa (1854-1903), peintre française,

Toponymie 

 Arosa, commune suisse du canton des Grisons
 Arosa, paroisse, dans la commune de Guimarães, district de Braga au nord du Portugal.

Autres 
 Arosa Sky, nom porté de 1957 à 1959 par le MS La Marseillaise, un paquebot.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme